«Наса́ф» () — узбекистанский футбольный клуб из города Карши.

Персонал

Nasaf

Текущий состав

Названия

История 
Был основан в 1985 году (по другим данным, годом основания клуба считается 1986 год, хотя он начал играть в турнирах с 1985 года) в Карши под названием «Геолог».

В сезоне-1985 выступал в 7-й зоне Второй лиги чемпионата СССР и занял 12-е место среди 17 команд. В 1986 году каршинцы заняли последнее, 19-е место в 7-й зоне Второй лиги.

В сезонах-1987-1989 «Геолог» не участвовал в общесоюзных лигах и, видимо, играл в чемпионате Узбекской ССР. В 1990 году клуб выступал во Второй низшей лиге СССР, заняв предпоследнее, 19-е место в 9-й зоне.

В сезоне-1991 во Второй низшей лиге СССР «Геолог» стал 20-м среди 26 команд 9-й зоны. После распада СССР и обретения Узбекистаном независимости (во 2-й половине 1991 года) начал проводиться национальный чемпионат.

В 1992 году каршинский клуб был переименован в «Пахтачи». В 1-м в истории чемпионате Узбекистана он был включен в Первую лигу — 2-ю по уровню и значимости футбольную лигу Узбекистана.

По итогам сезона-1992 каршинцы заняли 9-е место среди 16 команд. В 1993 году клуб был переименован в «Насаф», а в сезоне-1996 носил название «Динамо-Насаф». До 1996 года включительно он участвовал в Первой лиге Узбекистана.

Перед сезоном-1997 произошла рокировка команд Кашкадарьинской области — «Машъал» из города Мубарек, игравший в Высшей лиге чемпионата Узбекистана, был переведён в Первую лигу, а его место отдано «Насафу».

Таким образом, начиная с 1997 года, каршинский клуб является постоянным участником Высшей лиги, став одним из сильнейших и известнейших футбольных клубов Узбекистана новейшего времени.

В дебютном сезоне в Высшей лиге он занял 6-ю позицию среди 18 команд. В 1998 году стал 5-м, а в 1999 году опустился на 11-е место.

В сезоне-2000 «Насаф» сенсационно завоевал бронзовые медали чемпионата Узбекистана, а в 2001 году повторил свой результат. В следующих трёх сезонах подряд клуб занимал 4-е места.

На данный момент «Насаф» — это 2-кратный серебряный (2011 и 2017) и 10-кратный бронзовый призёр чемпионатов Узбекистана, ещё четырежды он занимал 4-е место в Высшей лиге.

4 раза выходил в финалы Кубка Узбекистана и однажды стал обладателем трофея. Обладатель Суперкубка Узбекистана 2016 года и Кубка АФК 2011 года (азиатского аналога Лиги Европы УЕФА).

Достижения

Чемпионат Узбекистана 
 Серебряный призёр — 3 раза (2011/2017/2020)
 Бронзовый призёр — 10 раз (2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016).

Кубок Узбекистана 
 Обладатель — 3 разa (2015, 2021, 2022).
 Финалист — 5 раз (2003, 2011, 2012, 2013]2016|2016).

Другие турниры 
 Обладатель Суперкубка Узбекистана (2016).
 Обладатель Кубка АФК (2011)
 Финалист Кубка АФК (2021).
 Полуфиналист Азиатского Кубка Чемпионов (2001/02).
 Обладатель приза «Fair Play» АФК — 2 раза (2002, 2011).

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Насаф»
 Сайт болельщиков ФК «Насаф»

Футбольные клубы Кашкадарьинской области
Обладатели Суперкубка Узбекистана по футболу
Обладатели Кубка Узбекистана по футболу